Иван Иванович Краснов:
 Краснов, Иван Иванович (1802—1871) — генерал-лейтенант, командир лейб-гвардии Казачьего полка, писатель.
 Краснов, Иван Иванович (1906—2003) — советский геолог, патриарх четвертичной геологии.